Сухопутные войска Северной Македонии () — один из видов Вооружённых сил Северной Македонии. Предназначены для решения задач по отражению ударов противника и его разгрому в случае развязывания им агрессии, является наиболее крупной составляющей Вооружённых сил. Их устройство, состав, вооружение регулируются миссиями и задачами Вооружённых сил Северной Македонии. Они состоят состоят из сил быстрого реагирования, сил поддержки, а также стратегического резерва. Численность войск составляет 9000 человек. В военное время цифра может достигать 55000.человек. Набор производится по смешанному принципу — часть приходит служить по призыву, а часть по контракту.

История 
17 ноября 1991 года Собрание приняло Конституцию Республики Македонии, согласно которой Республика Македония является суверенным, независимым, демократическим и социальным государством, а защита государства организована своими вооружёнными силами.

21 февраля 1992 года президент Киро Глигоров и представители федеральной армии подписали соглашение о выводе Югославской народной армии из Республики Македонии с предельным сроком 15 апреля. 27 марта 1992 года македонскую территорию оставил последний солдат Югославской народной армии.

С выводом оборудования и вооружения, которое имела Югославская народная армия на территории Республики Македонии, страна оставалась со скромными запасами и военной техникой, находящейся в распоряжении территориальной обороны. Однако началось обучение, и новообразованная армия Республики Македонии готовилась к выполнению своих задач.

Ранее македонские солдаты, состоящие в Территориальной обороне, успешно осуществляли захват и обеспечение границ и военных объектов Республики Македонии. Таким образом, 6 марта 1992 года было захвачено первое военное здание — здание республиканского и городского штаба ТО в Скопье.

После завершения всех приготовлений к призыву первого поколения македонских солдат, 14 апреля 1992 года первый солдат прибыл в казармы Охрид — Пане Ямадиев из Велеса, а 15 апреля в казармах в Скопье, Битола, Стил и Охрид первые солдаты приняли присягу, с этого момента начинается формирование Вооруженных Сил Республики Македония.

Изначально македонская армия располагала четырьмя повреждёнными танками Т-34 времён Второй мировой войны и некоторым количеством стрелкового оружия. Современное вооружение было закуплено и получено в дар от Болгарии, США и Украины.

Назначение 
Сухопутные войска — главный вид вооружённых сил.

Силы быстрого реагирования состоят из 1-й и 2-й бригад, бронетанкового батальона (31 танк Т-72).

Стратегический резерв также состоит из двух бригад — 3-й и 4-й.

Силы поддержки представлены артиллерийской частью (12 установок БМ-21), батальоном ПВО, ротой радиационно-химическо-биологической разведки, батальоном связи и логистики, инженерным батальоном, ротами разведки и военной полиции.

Македонская армия содействовала силам НАТО в войне 1999 года, участвовала во внутреннем конфликте 2001 года, отдельные подразделения воевали в Ираке и Афганистане в составе коалиции, возглавляемой США.

В 2006 году отменена всеобщая воинская повинность, состоялся переход к профессиональной армии. Проведены значительные преобразования Сухопутных сил для соответствия стандартам НАТО с целью последующего вступления в этот военный союз.

Вооружение 

По данным некоторых источников только 30 % вооружения армии на 2020 год находится в рабочем состоянии.

Знаки различия

Генералы и офицеры

Сержанты и солдаты

Примечания

Литература 
 

Сухопутные войска Северной Македонии